Bernays er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Edward Bernays (1891–1995) – amerikansk forsker indenfor public relations
 Jacob Bernays (1824–1881) – tysk filolog
 Michael Bernays (1834–1897) – tysk litteraturhistoriker

Efternavne